Rothesay (Canada), is een plaats in de Canadese provincie New Brunswick
 Rothesay (Schotland), een plaats in de Schotse regio Argyll and Bute

Zie ook
 Rothsay (doorverwijspagina)